Пронино — название географических объектов в России.

Водоёмы 
 Пронино — озеро в  Тогульском районе  Алтайского края.
 Пронино — озеро в Буйском районе  Костромской области.
 Пронино — озеро в  Куртамышском районе  Курганской области.
 Пронино — озеро в Невьянском районе Свердловской области.
 Пронино — озеро в Колосовском районе Омской области.
 Пронино — озеро в Тюкалинском районе Омской области.
 Пронино — озеро в Доволенском районе Новосибирской области.
 Пронино — озеро в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Пронино — озеро в Парабельском районе  Томской области.

Железнодорожные объекты 
 Пронино — станция Куйбышевской железной дороги.

Населённые пункты

Вологодская область 
 Пронино — деревня в Грязовецком районе.
 Пронино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Пронино — деревня в Череповецком районе.
 Пронино — деревня в Домшинском сельском поселении Шекснинского района.
 Пронино — деревня в Никольском сельском поселении Шекснинского района.

Калужская область 
 Пронино — село в Козельском районе.
 Пронино — деревня в Мещовском районе.

Кировская область 
 Пронино — деревня в Афанасьевском районе.

Костромская область 
 Пронино — деревня в Галичском районе.

Ленинградская область 
 Пронино — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Пронино — деревня в Чеховском районе.
 Пронино — деревня в Шатурском районе.

Пермский край 
 Пронино — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Пронино — деревня в Великолукском районе.

Самарская область 
 Пронино — железнодорожная станция (населённый пункт) в Клявлинском районе.

Смоленская область 
 Пронино — деревня в Ельнинском районе.
 Пронино — жилой микрорайон в Смоленске, расположенный в Заднепровском районе города.

Тверская область 
 Пронино — деревня в Весьегонском районе.
 Пронино — деревня в Краснохолмском районе.
 Пронино — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область 
 Пронино — деревня в Алексинском районе.
 Пронино — деревня в Бобриковском сельском поселении Белёвского района.
 Пронино — село в Болотском сельском поселении Белёвского района.

Ярославская область 
 Пронино — деревня в Большесельском районе.

См. также